Wassilewski (russisch) oder Wassileuski (belarussisch) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Wassilewski (1895–1977), sowjetischer Heerführer und Minister
 Alexei Andrejewitsch Wassilewski (* 1993), russischer Eishockeyspieler
 Aljaksandr Wassileuski (* 1992), belarussischer Sprinter
 Aljaksej Wassileuski (* 1993), belarussischer Fußballspieler

 Pjotr Wassileuski (1956–2012), belarussischer Fußballspieler und -trainer